Zea kan som auktorsförkortning betyda:

 Sven Zea
 Francisco Antonio Zea

Robotskapade auktorsförkortningar